Škoda Auto Deutschland GmbH mit Sitz in Weiterstadt ist seit 1995 eine 100-prozentige Tochter der Škoda Auto a.s. mit Sitz in Mladá Boleslav (Tschechische Republik). Für Vertrieb und Service innerhalb Deutschlands sorgten 2020 rund 1.110 Partnerbetriebe. Im Jahr 2022 wurden 143.928 Škoda-Pkw in Deutschland neu zugelassen. Damit lag der Anteil der Marke Škoda an den Pkw-Neuzulassungen 2022 bei 5,4 Prozent.Škoda Auto Deutschland erzielte 2020 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. 2020 beschäftigte Škoda Auto Deutschland 391 Mitarbeiter inklusive Auszubildende.

Geschichte 
Fünf Monate nach Übernahme des noch als Škoda automobilová, a.s. firmierenden Autoherstellers durch die Volkswagen AG wurde am 17. September 1991 die Škoda Auto Deutschland GmbH gegründet. Sitz des Unternehmens ist Weiterstadt bei Frankfurt am Main.

Der Anteil der Marke Škoda an den deutschen Pkw-Neuzulassungen stieg von 0,53 Prozent im Jahr 1994 auf 5,8 Prozent im Jahr 2019. Wurden 1994 noch 17.084 Škoda-Pkw in Deutschland neu zugelassen, so ist die Zahl der Pkw-Neuzulassungen bis 2020 auf 181.198 gestiegen. 2022 wurden hierzulande 143.928 Pkw der Marke zugelassen. Škoda ist in der deutschen Pkw-Neuzulassungsstatistik seit 2013 die erfolgreichste Importmarke und belegte 2022 Rang sechs in der deutschen Pkw-Neuzulassungsstatistik.

Beschäftigte die Škoda Auto Deutschland GmbH 1997 noch 95 Mitarbeiter (inklusive Auszubildende), so ist diese Zahl bis 2020 auf 391 Beschäftigte gestiegen. Die Anzahl der Händlerbetriebe und Servicepartner ist von 587 im Jahr 1997 auf rund 1.110 im Jahr 2020 gestiegen. Ihr Maximum lag bei 1.522 im Jahr 2011.

Daten und Zahlen

Pkw-Neuzulassungen in Deutschland nach Modellen 
Anzahl

Anteil in %

Pkw-Neuzulassungen und Marktanteile in Deutschland

Umsatzzahlen

Beschäftigte (inklusive Auszubildende)

Händler- und Servicenetz

Weblinks
 Škoda Auto Deutschland GmbH

Einzelnachweise 

Skoda Auto Deutschland
Weiterstadt
Gegründet 1991
Automobilhändler
Handelsunternehmen (Deutschland)